

Film 
 I Wish  – film del 2011

Musica 
 I Wish  – gruppo musicale giapponese
 I Wish  – singolo di Stevie Wonder del 1976
 I Wish  – singolo di Gabrielle del 1993
 I Wish  – album di Skee-Lo del 1995
 I Wish  – singolo di Skee-Lo del 1995
 I Wish  – singolo di R. Kelly del 2000
 I Wish  – singolo di Cher Lloyd del 2013